Инсинуация (от  — вкрадчивость, заискивание):
 Инсинуация — преднамеренное, умышленное, завуалированное сообщение ложных предосудительных сведений с целью опорочить кого-нибудь или что-нибудь.
 Инсинуация — судебное утверждение дарений, если они были выше определённой суммы, для ограничения расточительности (введено Юстинианом).
 Великолепная инсинуация () — фильм, историческая драма режиссёра Кларенса Брауна (США, 1936 г.).

Примечания